Sander Gillé e Joran Vliegen erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Santiago González e Andrés Molteni hanno battuto Jonathan Erlich e Andrei Vasilevski con il punteggio di 6–1, 6–2.

Teste di serie 

  Santiago González /  Andrés Molteni (campioni)
  Andrey Golubev /  Aleksandr Nedovyesov (quarti di finale)

  Marcelo Demoliner /  Rafael Matos (primo turno) 
  André Göransson /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

Wildcard 

  Dmitrij Popko /  Timofej Skatov (primo turno)

  Aleksandr Bublik /  Daniil Golubev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2021